Ce sigle a plusieurs significations :
 dans divers sports de combat, un TKO ou  désigne un  décidé par l'arbitre lorsqu'un des protagonistes ne peut poursuivre le combat ;
  est un groupe américain de hard rock et de heavy metal ;
 TKO est le titre d'une chanson de Justin Timberlake sortie en 2013.
TKO est le titre d'une chanson de Le Tigre.